Pašijová cesta připomíná pašije, utrpení Ježíše Krista, a tento název může označovat:
 křížová cesta – připomínka událostí spojených s Ježíšovým Křížem, které jsou hlavní součástí pašijí
 Pašijová cesta v Římově – soubor 25 barokních kapliček a zastavení v jihočeském Římově
 Moravskotřebovské pašije – soubor soch a sousoší na křížové cestě